Иван Томов може да се отнася за:

 Иван Томов (офицер) (1898 – 1941), морски капитан
 Иван Томов (генерал-майор) (1942 – 2021), български офицер
 Иван Томов (алпинист) (1984 – 2019), алпинист

Вижте също 
 Томов